

Patronyme
 André Caby (1892-1915), champion de natation français.
 Charles Caby (1880-1934), sculpteur français. 
 Simon Caby (1974-), musicien et compositeur français.

Divers
 Jean Caby, entreprise et marque française de charcuterie industrielle.

Homonymie de patronyme